Název Kněžpole má více sídel:
 Kněžpole – obec v okrese Uherské Hradiště
 Kněžpole (Jiříkov) – část obce Jiříkov v okrese Bruntál
 Kněžpole (Opolské vojvoství) – vesnice a katastrální území v polské gmině Baborów